Bax kan syfta på:

Geografi 
 Bax, Haute-Garonne – fransk kommun
 Bax Reef – ett rev i Australien

Personer 
 Adriaan Bax (född 1956), nederländsk biofysiker
 Alessio Bax (född 1977), italiensk klassisk pianist
 Arnold Bax (1883–1953), brittisk kompositör
 Clifford Bax (1886–1962), brittisk författare
 Ernest Belfort Bax (1854–1926), brittisk socialist
 Jean-Sebastien Bax (född 1972), fransk-mauritisk fotbollsspelare
 Kylie Bax (född 1975), nyzeeländsk fotomodell och skåpdespelerska
 Mart Bax (född 1937), nederländsk antropolog
 Paulus Bax (död 1606), nederländsk militär
 Saint-Yves Bax (1829–1897), fransk sångpedagog

Efternamn